W Polsce 
 Lipianki – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ujazd 
 Lipianki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Nowy Duninów 
 Lipianki – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn
 Lipianki – dawna gromada